Frans Emil Sillanpää (1888-1964) : écrivain finlandais;
 Henri Sillanpää (1979- ) : footballeur finlandais;
 Jari Sillanpää (1965- ) : chanteur finlandais;
 Miina Sillanpää (1866-1952) : personnalité politique finlandaise;
 Teemu Sillanpää (1971- ) : joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Autre 

 (1446) Sillanpää,  un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes nommé en l'honneur de Frans Emil Sillanpää.